Timmer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Timmer (* 1985), niederländischer Radrennfahrer
 Franz Dafert von Sensel-Timmer (1863–1933), österreichischer Landwirtschaftsexperte und Lebensmittelchemiker
 Hendrik Timmer (1904–1998), niederländischer Tennisspieler
 Henk Timmer (* 1971), niederländischer Fußballtorhüter
 Hubert Timmer (1889–1944), deutscher römisch-katholischer Kaufmann und Märtyrer 
 Jan Timmer (* 1933), niederländischer Manager
 Jan Martin Timmer (* 1973), deutscher Althistoriker
 Jens Timmer (* 1964), deutscher Physiker
 Marc Timmer (* 1972), deutscher Politiker
 Marianne Timmer (* 1974), niederländische Eisschnellläuferin
 Nettie Witziers-Timmer (1923–2005), niederländische Leichtathletin
 Peter Timmer (* 1941), US-amerikanischer Agrarökonom

 Theo Timmer (* 1949), niederländischer Motorradrennfahrer